

Portugal 
Viseu — cidade
Distrito de Viseu
Diocese de Viseu

Outros países 
Viseu (Pará) — município do Brasil
Vișeu de Sus — da Roménia
Vișeu de Jos — da Roménia
Rio Vișeu — da Roménia

Desambiguações de topônimos